Соколо́в, Алексе́й Ива́нович:
 Соколов, Алексей Иванович (1817 — после 1899) — настоятель Храма Христа Спасителя.
 Соколов, Алексей Иванович (1897—1942) — капитан государственной безопасности, начальник УНКВД Вилейской области.
 Соколов, Алексей Иванович (1906—1973) — сотрудник спецслужб.
 Соколов, Алексей Иванович (1918—1943) — советский танкист, Герой Советского Союза.